Champions League 2002/03 steht für:
 AFC Champions League 2002/03, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2002/03, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2002/03, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2002/03, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 LEN Champions League 2002/03, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2002/03, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Volleyball Champions League 2002/03 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2002/03 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2002
 Champions League 2003
 Champions League